Мараватио има више значења:

 Општина Мараватио (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мараватио (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мараватио (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мараватио (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мараватио (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику